Каталина:

 Каталина — остров в Карибском море. Принадлежит Доминиканской Республике.
 Обзор Каталина — обзор неба с целью открытия околоземных астероидов.
 Множество комет, открытых обзором Каталина, в том числе P/2005 JQ5 (Каталина, или Кэтэлина).
 Каталина — испанская форма женского имени Екатерина.
 Каталина — название городов в Румынии, США и др.
 Каталина — роман У. С. Моэма 1948 года.
 Каталина — бокал объёмом 250 мл.
 Consolidated PBY Catalina — морской патрульный бомбардировщик фирмы Консолидейтед.
 Apache Tomcat (Catalina) — программа-контейнер сервлетов.
 Каталина (род. 1978) — американская порноактриса.
 Каталина Круз (род. 1979) — американская порноактриса и фотомодель.
 Каталина Бранденбургская — княгиня Трансильвании в 1629—1630 гг.
 Catalina — род и вид африканских коротконадкрылых жуков подсемейства Aleocharinae.
 macOS Catalina — операционная система для персональных компьютеров и серверов, разработанная Apple.
 Каталина () — грабительница банков, антагонист в GTA 3

См. также 
 Санта-Каталина